Александр Александрович Кузьмин (12 сентября 1920 — 10 ноября 1998) — советский архитектор.

Биография 
Ветеран Великой Отечественной войны. В 1944 году был демобилизован после тяжёлого ранения. Окончил Московский архитектурный институт.

Работал в «Моспроект-1» с 1951 года, откуда ушёл на пенсию в 1980-х гг.

Совместно с архитекторами А. Р. Корабельниковым и С. И. Кучановым проектировал здание музея-панорамы «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте (1958—1962). Один из авторов-проектировщиков двух корпусов гостиницы «Белград» (1973 и 1976 годы). Проектировал и застраивал 95-й квартал Кунцева.

Примечания

Источники  
 Память народа 
 Панорама Бородинская битва: Под общ. ред. Л.А. Сокольского. Серафима Николаевна Боровкова. Московский рабочий, 1964 г.
Архитекторы СССР
Архитекторы XX века
Родившиеся 12 сентября
Родившиеся в 1920 году
Умершие 20 ноября
Умершие в 1998 году